Светла́на Кузьмина́:
 Кузьмина, Светлана Валентиновна (род. 1969) — советская пловчиха.
 Кузьмина, Светлана Ивановна (род. 1946) — российский политический и общественный деятель.
 Кузьмина, Светлана Петровна (род. 1947) — советская и белорусская актриса.